Alfonso García (1906–?) mexikói középtávfutó, olimpikon
 Alfonso García Robles (1911–1991) Nobel-békedíjas mexikói diplomata
 Alfonso García Gabarrón (1956) spanyol üzletember, 2003 óta az UD Almería labdarúgóklub elnöke
 Alfonso García Ortiz (1960) spanyol cselgáncsozó, olimpikon